

Onomastica
 Ayoub – forma araba del nome proprio di persona Giobbe

Persone
 Lucy Ayoub – conduttrice televisiva e poetessa israeliana
 Mouna Ayoub – imprenditrice franco-egiziana
 Yassin Ayoub – calciatore marocchino